Кенилворт ():

 Кенилворт — исторический роман Вальтера Скотта, опубликованный в январе 1821 года.

Топоним 
 Кенилворт — город в английском графстве Уорикшир.
 Кенилворт — город в американском штате Нью-Джерси.
 Кенилворт — город в американском штате Иллинойс.

См. также 
 Кенилуэрт Роуд — спортивный стадион в английском городе Лутон в Бедфордшире.
 Замок Кенилуэрт — замок в английском графстве Уорикшир.